Jméno a příjmení Jiří Bláha má více nositelů:

 Jiří Bláha (podnikatel) (* 1961) – český podnikatel (konkrétně pekař a cukrář), lídr hnutí ANO 2011 ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2017 v Libereckém kraji
 Jiří Bláha (režisér) (* 1986) – český televizní režisér, scenárista, herec, moderátor a muzikant, který dlouhodobě spolupracuje s Televizí Barrandov
 Jiří Bláha (streamer) (*2000)  – český streamer na platformě Twitch.Tv